Ахимелех (; )

 Ахимелех — библейский персонаж, первосвященник; отец Авиафара.
 Ахимелех (; также Авимелех = Abimelech) — называют гефского царя Анхуса в 33-м псалме ().

См. также 
 Ахименес
 Авимелех ()

Примечания 

Персонажи Ветхого Завета